Кликс — различные значения

Персоналии 
 Кликс — фамилия из Списка дворянских родов Гродненской губернии.
 Кликс, Рудольф Ригольдович (1910—1997) — архитектор, выставочный дизайнер.
 Кликс, Хосе Мария (род. 1925) — военный деятель Аргентины.

Населённые пункты 
 Кликс — деревня в коммуне Гросдубрау, район Баутцен, земля Саксония.

Иное значение 
 Щёлкающие согласные